«По течению реки» () — приключенческая драма 1995 года по одноимённой книге Джеймса Александра Тома.

Сюжет 
Индейцы напали на поселение и увели с собой пленных. За ними послали погоню. У одной из пленных женщин родилась девочка. Благодаря ей удалось установить нормальные связи между индейцами и бледнолицыми. Однако её мать решила бежать, оставив свою новорожденную дочь и сына индейцу, который решил воспитать из него воина.

В ролях

Ссылки 
 
 
 
 
 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1995 года
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Приключенческие фильмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы об индейцах